Джеймс „Джим“ Броудбент () е английски киноактьор, носител на награди „Еми“, „Оскар“, „Сателит“, по две награди „Златен глобус“ и „БАФТА“. Известни филми с негово участие са „Бразилия“, „Дневниците на Бриджит Джоунс“, „Мулен Руж“, „Айрис“, „Хрониките на Нарния“, поредицата филми за „Хари Потър“ и други.

Биография 
Джим Броудбент е роден на 24 май 1949 г. в Линкълншър, Англия. Учи актьорско майсторство в „Лондонската Академия по музикално и драматично изкуство“. За официален дебют на Джим в киното се счита филмът „The Shout“ (1978). Джим Броудбент играе ролята на проф. Хорас Слъгхорн от шестия филм до края на поредицата филми „Хари Потър“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA